Ounis ist der Familienname folgender Personen:

 Charif Ounis (* 1991), deutsch-tunesischer Schauspieler
 Mokdad Ounis (* 1983), deutscher Taekwondoin